Leon Dziadkowiec (starszy) (zm. 2009) – polski pastor ewangelicki, członek Rady Kościoła ZKE.
 Leon Dziadkowiec (młodszy) – polski pastor ewangelicki, prezbiter naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP.